Макке́нзі або Маке́нзі () — особове ім'я, яке носять обидві статі. Походить від шотландського прізвища. У Північній Америці ім'я частіше дають дівчаткам, ніж хлопчикам.

Відомі носії імені:
 Маккензі Блеквуд (;  1996) — канадський хокеїст, воротар.
 Макензі Бовель ; 1823—1917) — п'ятий прем'єр-міністр Канади, сенатор.
 Маккензі Бойд-Клаус (;  1991) — канадський стрибун з трампліна, олімпійський медаліст (2022).
 Маккензі Девіс (;  1987) — канадська акторка.
 Маккензі Кінг (; 1883—1972) — десятий прем'єр-міністр Канади (1935—1948).
 Маккензі Майлс (, уроджена — ;  1986) — американська порноактриса і еротична фотомодель.
 Маккензі Педінгтон (;  1999) — канадська плавчиня.
 Маккензі Пірс (;  1988) — американська модель і порноактриса.
 Маккензі Скотт (, уроджена — Таттл, , потім — Безос, ;  1970) — американська письменниця та благодійниця.
 Макензі Фішер (;  1997) — американська ватерполістка, олімпійська чемпіонка (2016).
 Маккензі Фой (;  2000) — американська акторка, модель.

Примітки